Azuré est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de petits papillons à nuances bleutées parmi les  et principalement dans la sous-famille des Polyommatinae. Ils sont parfois appelés aussi « Argus » ou autre.

Ils doivent leur nom à leurs nuances couleur d'azur, un bleu ciel, par opposition aux « Cuivrés » qui ont des nuances plus rousses. Les femelles présentent souvent des couleurs plus éteintes ou brunes.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français (NB : il est fréquent que plusieurs noms désignent la même espèce).

Galerie

Notes et références 

Nom d'insecte ambigu
Lépidoptère (nom vernaculaire)